Freyen steht für:

 Ludwig von Freyen-Seyboldsdorf (1870–1957), bayerischer Offizier und deutscher Politiker
 Freyen (Gemeinde Kilb), Ortschaft in der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk, Niederösterreich